Niezwyciężony – powieść Stanisława Lema
 Niezwyciężony (oryg. Invincible) – film fabularny w reżyserii Wernera Herzoga
 Niezwyciężony (oryg. Undefeated) – film fabularny w reżyserii Johna Leguizamo
 Niezwyciężony (oryg. Invincible) – serial animowany
 Niezwyciężony – album muzyczny zespołu Ścianka

Zobacz też 
 Invincible